Ты́гиш — село в городском округе Богданович Свердловской области России. Входит в состав Тыгишской сельской территории.

География 

Тыгиш расположен в 8 километрах (по автодороге в 9 километрах) к западу от административного центра округа и района — города Богдановича, на правом берегу реки Кунары (правого притока реки Пышмы), в устье её правого притока — реки Коминихи. Рядом с селом находится железнодорожный остановочный пункт Тыгиш перегона Грязновская — Богданович главного хода Транссибирской железнодорожной магистрали.

Ближайшие населённые пункты: Кунарское, Быкова, Билейка, Мелехина, Кулики, Богданович, Красный Маяк, Луч, Каменноозёрское, Троицкое, Бараба, Коменки.

История 
Слово «тыгиш» означает ''«зеркало».

В 1884 году в селе была открыта школа.

Население 

Официально зарегистрированное население Тыгишской сельской территории (куда входят деревня Быкова и село Тыгиш) на 2011 год составляет 1302 человека.

Известные жители 
 Левенских, Никифор Дементьевич (1880—1956) — Герой Социалистического Труда (1948), звеньевой колхоза «Уральский рабочий»
 Пермикин, Николай Максимович (1900—1977) — Герой Социалистического Труда (1948), председатель колхоза «Уральский рабочий».
 Тарабаев, Никита Макарович (1897—1964) — Герой Социалистического Труда (1948), бригадир колхоза «Уральский рабочий»

Административно-территориальное устройство

Улицы 
{|
 |valign="top" width=0% |
 Новая улица
 Улица Гагарина
 Улица Решетниковых
 |valign="top" width=0% |
  Юбилейная улица
 Улица Ленина
 Улица Кирова
 |valign="top" width=0% |
  Улица Новаторов
 Полевая улица
 Советская улица
|}

Городские праздники и памятные даты 
 День города празднуется в первую субботу августа.

Религия 
Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского появился летом 2005 года. Молитвы проходят в молитвенном доме, выделенном под нужды православной общины.

Образование и наука 
 Тыгишская средняя школа
 Примерный состав: 95 учеников, 15 преподавателей. Школа является центром спортивной жизни села.

 Библиотека (филиал № 13 Центральной районной библиотеки)

Экономика

Сельское хозяйство 
 Колхоз «Родина» производит мясо-молочную продукцию.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Богданович
Населённые пункты на реке Кунаре